Список риб Центральноафриканської Республіки (ЦАР) представляє перелік видів риб даної країни за рядом та родиною. До цього списку включено 196 видів риб, більшість з яких місцеві. На території ЦАР зареєстровано 10 ендемічних видів, а саме: Psammphiletria nasuta, Tetracamphilius clandestinus, Steatocranus ubanguiensis, Enteromius castrasibutum, Opsaridium engrauloides, Nannocharax hollyi, Nannocharax pteron, Synodontis vaillanti, Petrocephalus leo, Epiplatys mesogramma. Список містить 6 видів-вселенців. До них належить Astatoreochromis alluaudi, який раніше був поширений тільки на сході Африки. До інтродуктованих видів належать також: Heterotis niloticus, Oreochromis macrochir, Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Gambusia affinis.

Структура переліку

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Список видів риб Центральноафриканської Республіки на FishBase 

Списки риб Африки